Angola podzielona jest na 18 prowincji.

 Bengo
 Benguela
 Bié
 Kabinda
 Cuando-Cubango
 Kwanza Północna
 Kwanza Południowa
 Cunene
 Huambo
 Huíla
 Luanda
 Lunda Północna
 Lunda Południowa
 Malanje
 Moxico
 Namibe
 Uíge
 Zair

Tabela 

Oto tabela przedstawiająca prowincje Angoli według powierzchni.